Pecorino (druif)
 Pecorino (kaas)